Exclusive puede referirse a:

 Exclusive (EP de U2); o
 Exclusive (álbum de Chris Brown).